Die Kartätsche (frz. ) steht für:

 eine Artilleriemunition, siehe Kartätsche (Munition)
 ein Geschütz, siehe Kartätschgeschütz
 ein großdimensioniertes Reibebrett bzw. Abziehlehre für den beidhändigen Gebrauch zum Glätten von Putz

Siehe auch:

 Kardätsche